Абрар Хаметович Бурганов (; 1912—1990) — советский работник промышленности, моторист-двигателист, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 22 февраля 1912 года в деревне Большие Кушманы, ныне Кайбицкого района Татарстана, в многодетной крестьянской семье. Отец Абрара погиб в Гражданскую войну, затем умерла мать и он оказался в детском доме, позднее — в Свияжской трудовой колонии, где получил рабочую специальность.

Работать начал механизатором в совхозе «Красный Октябрь» Новошешминского района Татарской АССР. Затем служил в Красной армии — там, окончив школу младших авиационных специалистов, стал стрелком-радистом и принимал участие в боях на озере Хасан. Демобилизовавшись в 1940 году, приехал в Казань и устроился на работу на авиационный завод.

Во время Великой Отечественной войны на казанский завод был эвакуирован Московский авиационный завод. В это время Бурганов показал себя способным и знающим мотористом. Был участником движения фронтовых бригад и награждён медалями.

Выйдя на пенсию в 1973 году, Абрар Хаметович не прерывал связи с коллективом, участвовал в ветеранском движении КАПО, был наставником молодежи.

Умер 15 мая 1990 года в Казани.

Награды 
 В июле 1966 года А. Х Бурганову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.
 Также был награждён медалями.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Татарстана

Примечания

Ссылки 
 БУРГАНОВ Абрар Хаметович
 БУРГАНОВ Абрар Хаметович